Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Челси» с 1905 года (когда клуб был избран в Футбольную лигу во Второй дивизион и принял участие в розыгрыше Кубка Англии) по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Бомбардиры, отмеченные жёлтым цветом, также были лучшими бомбардирами чемпионата Англии в указанном сезоне. Статистика выступлений клуба в турнирах вроде Южного кубка, Кубка Лондона и Военного кубка Футбольной лиги не включена в данный список.

«Челси» выиграл чемпионат Англии 6 раз, Кубок Англии — 8 раз, Кубок Футбольной лиги — 5 раз, Суперкубок Англии — 4 раза, Лигу чемпионов УЕФА — 2 раза, Лигу Европы УЕФА — 2 раза, Кубок обладателей кубков — 2 раза, а также Суперкубок УЕФА и Кубок полноправных членов — 2 раза. С момента своего вхождения в Футбольную лигу «Челси» никогда не опускался ниже Второго дивизиона чемпионата Англии, хотя в сезоне 1982/83 клуб занял 18 место во Втором дивизионе, остановившись всего в двух очках от зоны вылета. Хотя на следующий год команда стала чемпионом Второго дивизиона и вернулась в элиту национального чемпионата, который не покидает по сей день.

Сезоны

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика на сайте Chelseafc.com
 Статистика на сайте Bounder.friardale.co.uk

ФК «Челси»
 
Челси